Чуйкин — русская фамилия. Женская форма — Чуйкина. Известные носители:
 Чуйкин, Михаил Фомич (1933—1967) — работник горной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Чуйкин, Сергей Васильевич (род. 1950) — российский учёный, челюстно-лицевой хирург.

 Чуйкина, Светлана Владимировна (род. 1975) — российская актриса театра и кино.